Куискуатитла има више значења:

 Куискуатитла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куискуатитла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику